Cirrus puede referirse a:

 Cirrus, un tipo de nube.
 Cirrus uncinus, otro tipo de nube.
 Cirrus Aircraft, fabricante norteamericana de aeronaves.
 Cirrus, cohetes sonda alemanes.
 Cirrus, una red interbancaria.
 Cirrus, pequeños apéndices de algunos animales.
 Cirrus, una canción del artista Bonobo.
 Cirrus, mechón característico detrás de la nuca que solían llevar los atletas profesionales en la Antigua Roma.
 Cirrus, edificio en construcción en Chicago.